Henrik Stjernspetz kan syfta på:

* Henrik Stjernspetz (1834–1918), svensk militär och politiker
 Henrik Stjernspetz (1850–1920), svensk militär och bankman